

А 
 провулок Амурський

Б 
 провулок Березневий (Мартовский)
 провулок Ботенівський
 провулок Будочний

В 
 провулок Воткінський
 провулок Вузенький

Г 
 провулок Гранітний

Д 
 провулок Держстраху (Госстраха)
 провулок Джамбула

З 
 провулок Залізничний (Железнодорожный)

К 
 провулок Камський
 провулок Комбінатний
 провулок Комунарів

Л 
 провулок Лінійний

М 
 провулок Маркіна

Н 
 провулок Нижній

О 
 провулок Озерний

П 
 провулок Парниковий
 провулок Північний (Северный)
 провулок Підлісний Восьмий
 провулок Прасівський
 провулок Профспілковий (Профсоюзный)
 провулок Пугачова

Р 
 провулок Роздільний

С 
 провулок Санаторний
 провулок Спартаківський
 провулок Сурикова

Т 
 провулок Табірний (Лагерный)
 провулок Тракторний П'ятий

У 
 провулок Уральський

Ш 
 провулок Широкий

Я 
 провулок Ятрубівський

Дивись також 
 Вулиці Іжевська
 Площі Іжевська